Hammons ist der Familienname folgender Personen:

 A. J. Hammons, US-amerikanischer Basketballspieler 

 John Tyler Hammons (* 1988), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Hammons (1787–1836), US-amerikanischer Politiker